
Molekulska formula -{C6H10}- se može odnositi na:

 Cikloheksen
 3-Heksin